Cet article liste les tableaux et matrices utilisés dans le chiffrement Data Encryption Standard (DES).

Permutation initiale (IP) 

C'est la première permutation du bloc de 64 bits. Le  se retrouve premier, le  se retrouve deuxième, etc.

Permutation finale (IP-1) 

Cette permutation finale est l'inverse de l'initiale.

Développement (E) 

Ce développement (expansion) sert à avoir 48 bits à partir de 32, en dupliquant deux bits sur quatre. Utilisé à l'entrée du réseau de Feistel.

Permutation (P) 

Cette permutation s'effectue en sortie du réseau de Feistel

Permuted choice 1 (PC-1)

Permuted choice 2 (PC-2) 

Ces deux permutations PC1 et PC2 serviront à créer les 16 sous-clés de 48 bits qui seront utiles dans le réseau de Feistel.

Boîtes de substitution (Boîtes-S ou S-boxes) 

Les 8 Boîtes S du DES. Elles prennent 6 bits en entrée et en sortent 4. Utilisées dans le réseau de Feistel.

Décalage dans la création des sous-clés

Références de l'article

Liens externes 
  The DES Algorithm Illustrated (Lien mort)

Algorithme de cryptographie symétrique
Algorithme de chiffrement par bloc
Standard de cryptographie